Il doppio del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Luke Jensen e Laurie Warder che hanno battuto in finale Luiz Mattar e Jaime Oncins 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Laurie Warder (campioni)
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (primo turno)

 Gustavo Luza /  Javier Sánchez (semifinali)
 Neil Brown /  Michiel Schapers (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bologna Outdoor 1991
ATP Tour 1991